Samsung SPH-S2700 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Curitel PH-K2500V
 LG SB120
 LG VX8000
 LG VX8100
 Motorola MS300

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=Samsung+SPH-S2700&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

S